Ammi daucifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Ammi daucifolium ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
daucifolium